Rittergut Stockum steht für
 Rittergut Stockum (Bissendorf)
 Rittergut Stockum (Sundern)